Амуло:

 Амуло (ум. 852) — архиепископ лионский.
 Амуло (Amulo, ум. 901) — епископ туринский.